Im Briefmarken-Jahrgang 1922 der Deutschen Reichspost wurden 17 Sondermarken und 30 Dauermarken sowie vier Dienstmarken herausgegeben. Zu den meisten Briefmarken liegen keine Angaben über die Auflagenhöhe vor.

Mit der immer schneller werdenden Inflation wurden auch die Postgebühren immer schneller erhöht, so dass auch häufiger neue Wertstufen zur Verfügung gestellt werden mussten. Einige Marken mit höheren Werten sind bisher noch nicht im Jahr 1922 nachgewiesen, könnten also erst 1923 herausgegeben worden sein.

Liste der Ausgaben und Motive

Literatur 
Michel-Katalog
Deutschland-Spezial
Andreas Hahn: Schlicht und ergreifend - Die Posthornserie und das frühe Briefmarkendesign der Deutschen Bundespost, in Das Archiv, Hrsg.: DGPT 1/2009, S. 22 ff

Anmerkungen

Weblinks 

Liste (Philatelie)
1922
Kultur (Weimarer Republik)
1922